Ferdinandstein ist der Name folgender Orte:

 deutscher Name des Dorfes Daleszewo in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Fels im Nationalpark Harz
 Aussichtspunkt der Bastei
 Denkmal im Ortsteil Lobeda-Altstadt in Jena